Топоним
 Себха — прежнее название города Сабха в Ливии.
  — пригород Нуакшота и городская коммуна на западе Мавритании.
 Себха или  — форма рельефа, образующаяся при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях (аналог такыра).

См. также 
 Сабха